Партия возрождения России — политическая партия под председательством Геннадия Селезнёва , существовавшаяв в России в 2002 — 2008 годах и возрожденная в 2013 году, с 2016 года — под руководством Игоря Ашурбейли.
 Партия ветеранов России — политическая партия, образованная и зарегистрированная в 2012 году. 
 Пункт временного размещения — зона временного размещения эвакуированного (пострадавшего) населения, обычно, из зоны временного отселения. При ЧС или угрозе ее возникновения.